Alexandra Robin, née dans l'Indre, est une réalisatrice, scénariste, productrice et cheffe monteuse française.

Biographie 
Après des études en cinéma, arts appliqués et arts plastiques, Alexandra Robin travaille comme réalisatrice, photographe, monteuse et en production pour la télévision, le cinéma et des festivals.

Elle réalise son premier court-métrage en 2007, Les Suaires de Véronique. Elle poursuit son travail cinématographique avec Confusion en 2010, un thriller avec Alex Disdier, Claude Girard, Alexandra Bhermann, sélectionné au Short Film Corner et diffusé sur plusieurs chaînes régionales.

L'année suivante naît Le Passage, un court métrage de fiction fantastique avec Elisa Cara.

En 2012, elle crée la structure de production Les Créas du Chat.

Elle s'initie alors comme productrice au documentaire avec Tziganes, le génocide oublié, sur l'internement des tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film est sélectionné au Short Film Corner 2012 du Festival de Cannes où il obtient la mention « Coup de cœur Doc Corner » des programmateurs, au Festival du court-métrage de Limoges Festiv 'art en 2013 et au Festival iranien "En exil".

Elle produit et réalise la même année la  bande-annonce du festival international des scénaristes et un nouveau court-métrage La Maison des Oubliés avec notamment Jeanne Baron (True Blood) et Frans Boyer (Ainsi soient-ils).

En , elle coréalise avec Jeanne Baron un court-métrage intitulé Date Inc qui obtient le prix Battle du Festival du court-métrage de Limoges, est sélectionné au  Tour Eurochannel (catégorie femmes derrière la caméra) et diffusé aux stations de la RATP.

En 2015, elle produit et réalise "Le Cerf-Volant" avec Laura Kozik et Emmanuel Berthelot, sélectionné au Short Film Corner du Festival de Cannes 2015 à Cannes et diffusé sur Play Festival Film.

En 2019 elle produit et réalise "L'Antre de la Chair", avec Cindy Poret sélectionné et primé dans plusieurs festivals. Elle lance la même année le blog Cinémode sur les évènements cinéma et mode avec Adrien Lizon qui l'a rejoint au sein des Créas du Chat.

Elle travaille actuellement sur son premier long-métrage "Santa Maria" et sur une série télévisée Edelweiss.

Filmographie

Courts métrages 
 2019 : L'Antre de la Chair avec Cindy Poret, Benoît Michaud, Axel Faburel, Fabien Gauthier, Lucile Durant, Clément Naline, Jacques Colin

Sélections et Prix :
Mumbai Shorts international film festival : Prix de la meilleure actrice
Star Film Fest Barcelona
Lift Makers Sessions 2020 : finaliste
Europa Film Festival : Prix de la meilleure actrice, Prix du meilleur drame érotique
2015 : Le Cerf-Volant avec Laura Kozik, Emmanuel Berthelot, Jeanne Baron (diffusé sur Play Festival Film)
2013 : La Maison des Oubliés avec Jeanne Baron, Frans Boyer
2012 : Date Inc, coréalisation avec Jeanne Baron, avec Frans Boyer, Jeanne Baron, Jacques Colin
Prix Battle Festival du court-métrage de Limoges, Sélectionné au  Tour Eurochannel de courts métrages
2012 : Bande annonce du  festival international des scénaristes
2011 : Le Passage avec Elisa Cara ( Sélectionné au Short Film Corner Festival de Cannes 2010)
2010 : Confusion avec Alex Disdier, Alexandra Bhermann (Sélectionné au Short Film Corner Festival de Cannes 2009)
2007 : Les Suaires de Véronique avec Séverine Gromoff

Documentaire

 2012 : Tziganes, le génocide oublié (Mention Coup de Cœur Documentaire Short Film Corner Festival de Cannes 2012, Festival du court-métrage de Limoges 2013, Festival du cinéma iranien En Exil 2014)

Notes et références 

Naissance dans l'Indre
Réalisateur français
Naissance en août 1987